Detta är en lista över grundämnen med olika atomära mått.

Den relativa atommassan är angiven i atommassenheter (u), medan alla andra värden är angivna i pikometer (pm).

  = ingen uppgift

Kommentarer

Källor 

Relativ atommassa
 CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013
 IUPAC, Standard Atomic Weights Revised 2013
 Michael E. Wieser, Tyler B. Coplen (2010). "Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry: sid. 1. .

Alla nedanstående källor är återciterade i http://www.webelements.com/

Atomradie (empirisk)
 

Atomradie (beräknad)
 

van der Waalsradie
 
 

Kovalent radie (enkelbindning)
Mer aktuell data finns i artikeln ”Kovalent radie”. Ovanstående värden är baserade på:
 
 
 
 
 

Kovalent radie (trippelbindning)
  Mean-square deviation 3pm.
 Triple-Bond Covalent Radii Table online

Atomära egenskaper